2 miejscowości w Polsce: 
 Dańków – wieś w woj. łódzkim, w pow. rawskim, w gminie Biała Rawska 
 Dańków – wieś w woj. mazowieckim, w pow. grójeckim, w gminie Błędów